Seligeriaceae är en familj av bladmossor. Seligeriaceae ingår i ordningen Seligerales, klassen egentliga bladmossor, divisionen bladmossor och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Seligeriaceae 56 arter.

Seligeriaceae är enda familjen i ordningen Seligerales.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Seligeriaceae